Hindawi ist der Name

der Hindawi Publishing Corporation, einem Verlag für Open-Access-Zeitschriften
von Nezar Hindawi, einem jordanischen Terroristen